«Don’t Be So Shy» — песня французской певицы Imany. Текст песни был написан Надей Младжо. Музыку написали Imany и Стефан Голдман. В ремиксовой версии дуэта «Filatov & Karas» эта песня стала европейским хитом и самым большим хитом Imany.

Список композиций 
 «Don’t Be So Shy» (Filatov & Karas Remix) — 3:10
 «Don’t Be So Shy» (Ruslan Nigmatullin Remix) — 3:46
 «Don’t Be So Shy» (Work in Progress)" — 3:02

Чарты 
«Don’t Be So Shy» (Filatov & Karas Remix)

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Песни 2014 года
Синглы 2015 года
Песни из кинофильмов
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Греции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад России